Лапа — конечность животного, мн. ч. лапы. Также может означать:

Топонимы 
Бразилия
 Лапа — микрорегион в штате Парана.
 Лапа — муниципалитет в штате Парана.
  — исторический район города Рио-де-Жанейро.
  — район города Сан-Паулу.
 Лапа — субпрефектура города Сан-Паулу.

Португалия
 Лапа — район в округе Лиссабон.
 Лапа — район в округе Сантарен.

Россия
 Лапа — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Ёжуги.

Составные топонимы
 Бон-Жезус-да-Лапа — микрорегион в Бразилии, в штате Баия.
 Бон-Жезус-да-Лапа — муниципалитет в Бразилии, в штате Баия.
 Виржен-да-Лапа — муниципалитет в Бразилии, в штате Минас-Жерайс.
 Ла-Лапа — муниципалитет в Испании.
 Лапа-ду-Лобу — район в Португалии, в округе Визеу.
  — археологический памятник в штате Минас-Жерайс, Бразилия.
 Лапа-душ-Диньейруш — район в Португалии, в округе Гуарда.
 Сан-Жозе-да-Лапа — муниципалитет в Бразилии, в штате Минас-Жерайс.

Фамилия 

 Лапа, Ольга Исаковна (1917—1979) — клепальщица Иркутского авиационного завода, Герой Социалистического Труда.
  (род. 1992) — украинский футболист.
  (1943—2020) — португальская актриса телевидения.

Лапы 
 Лапы — город в Польше.
 Лапы — гмина в Польше.
  — маскот спортивной команды  Северо-Восточного университета, сибирский хаски.
  — австралийский фильм 1997 года.

Прочее 
  — датский фильм 1959 года.
 Лапа — ветвь хвойного дерева.
 Лапа (переносн., ругат.) — рука (реже нога) человека.
 Лапа (ласк., укороч. от лапочка) — любимый, близкий или милый, симпатичный человек.
 Лапа — инструмент сапожника.
 Лапа — спортивный инвентарь, используемый для тренировки ударных техник в различных единоборствах.
 Лапа — венесуэльское название грызуна пака.

См. также 
 Лаппа

Примечания